Rottum kan syfta på:

Geografi

Nederländerna 

 Rottum, Nederländerna, ort, Friesland,

Tyskland 

 Rottum (Westernach) – en biflod till Westernach i Baden-Württemberg,